Оттук-Даш — топонимы

 Оттук-Даш — арбан в Кызылском кожууне Тывы.
 Оттук-Даш — село в Тере-Хольском кожууне Тывы.
 Оттук-Даш — местечко в Барун-Хемчикском кожууне Тывы, административно входит в с. Аянгаты
 Оттук-Даш — река, Тере-Хольский кожуун, Республика Тыва, Россия

См. также 
 Оттук